Дон Макью́эн (МФА , урождённая Дон А́скин, ; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады участник зимних Олимпийских игр  (олимпийские чемпионы) и  (заняли пятое место); участник пяти  (дважды чемпионы). Пятикратный .

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (, ), серебро (), бронза ().
 : золото (, , , , ), серебро (, , ), бронза (, , ).

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу